Het tennistoernooi Australian Open wordt in 2023 bij de mannen voor de 111e keer gehouden. Zij spelen in het enkelspel van 16 tot en met 29 januari.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi wordt afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden worden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set wordt bij een stand van 6-6 een supertiebreak (tot 10 punten) gespeeld.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2023